Tiramisù – dolce italiano al cucchiaio
Tiramisù – programma televisivo italiano del 1997
Tiramisù – film del 2016 diretto ed interpretato da Fabio De Luigi
Tiramisù – funicolare di Osimo